Реборн:

 Реборн — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Реборн, Генри (1756—1823) — шотландский художник романтического направления.